Suicide by my Side är bandet Sinergys tredje album och släpptes 2002.

Låtlista
 I Spit On Your Grave
 The Sin Trade
 Violated
 Me, Myself, My Enemy
 Written In Stone
 Nowhere For No One
 Passage To The Fouth World
 Shadow Island
 Suicide By My Side
 Remembrance

Album av Sinergy
Musikalbum 2002